ТШГ — многозначная аббревиатура:
 ТШГ — тележка-штабелёр гидравлическая
 ТШГ — тележка-шпилька для гастроёмкостей
 ТШГ — навозоуборочный шнековый транспортер

См. также 
  — аббревиатура латиницей